L'édition masculine 2009 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 20 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
Les Français Gaël Monfils et Jo-Wilfried Tsonga déclarent forfait pour cause de blessure.

L'Argentin David Nalbandian déclare forfait pour son quart de finale contre Rafael Nadal en raison d'un problème à la hanche.

Lauréats 
Pour la seconde année consécutive, David Ferrer s'incline en finale face à Rafael Nadal. Le marjorquin remporte son  en simple. Il s'agit de son  et  sur terre battue. Il s'impose pour la  consécutive à Barcelone, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, Daniel Nestor et Nenad Zimonjić remportent leur  ensemble en battant en finale Mahesh Bhupathi et Mark Knowles. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
Le  mondial Rafael Nadal atteint la finale sans avoir perdu le moindre set, tout comme en 2007 et 2008.

Rafael Nadal remporte ce tournoi pour la  consécutive, devenant le  de l'histoire à réaliser cet exploit (consécutivement ou non). À noter qu'une semaine plus tôt, il réalisait également un quintuplé historique au Masters de Monte-Carlo.

Cette finale signe sa  sur ses 130 derniers matchs disputés sur terre battue.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Barcelone
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Barcelone (WTA 2009) (tournoi féminin)
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2009
Sport en Espagne en 2009
2009 en Catalogne
Barcelone
Barcelone